Сосла́н Вале́рьевич Така́зов (28 февраля 1993, Лескен, Северная Осетия, Россия) — российский футболист, защитник клуба «Кубань».

Карьера 
В 10 лет перебрался в Москву, жил у дяди и занимался в школе «Торпедо», когда школа начала распадаться перешёл в «Динамо» В РФПЛ дебютировал в матче 1 тура сезона 2014/15 «Терек» — «Амкар», выйдя на замену на 70-й минуте вместо Петара Занева. Первый гол за «Амкар» забил в ворота Игоря Акинфеева, 2 декабря в матче 16 тура сезона 2014/15. В феврале 2017 года был отдан в аренду в «Волгарь» до конца сезона. В июне 2018 года перешёл в калининградскую «Балтику».  В январе 2019 Таказов перешёл в «Армавир». А через полгода стало известно, что Таказов перешёл в «Тамбов», который с 1-го места в ФНЛ вышел в РПЛ.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Алания-Д»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Кубань» (2018)